

Cinema 
 Indovina chi (Guess Who) – film del 2005 diretto da Kevin Rodney Sullivan

Musica 
 The Guess Who – gruppo musicale canadese
 Guess Who – rapper rumeno
 Guess Who – album di B.B. King del 1972
 Guess Who – EP delle Itzy del 2021